Az 586-os busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Nyáregyháza között közlekedik, Csévharaszt érintésével. 2016. október 2-áig 2240-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!colspan=2| Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|  Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0|| Monor, autóbusz-állomásvégállomás||38||47
|align=left|
|-
|∫||∫|| Monor, Vigadó||37||46
|align=left|
|-
|1||1|| Monor, orvosi rendelő||36||45
|align=left|
|-
|2||2|| Monor, vasútállomás bejárati út||35||44
|align=left|
|-
|3||∫|| Monor, vasútállomás||∫||42
|align=left|
|-
|5||4|| Monor, Kistemplom||34||40
|align=left|
|-
|8||∫|| Monor, Vasadi út||∫||37
|align=left|
|-
|12||∫|| Vasad, községháza bejárati út||∫||33
|align=left|
|-
|13||∫|| Vasad, Rákóczi utca||∫||32
|align=left|
|-
|14||∫|| Vasad, Szabadság út 53.||∫||31
|align=left|
|-
|16||∫|| Vasad, Incefi-ház||∫||29
|align=left|
|-
|18||∫|| Csévharaszt, Csillag sarok||∫||27
|align=left|
|-
|19||∫|| Csévharaszt, községháza||∫||26
|align=left|
|-
|21||∫|| Csévharaszt, harangláb||∫||24
|align=left|
|-
|23||∫|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca||∫||22
|align=left|
|-
|24||∫|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 56.||∫||21
|align=left|
|-
|25||∫|| Csévharaszt, autóbusz-forduló||∫||20
|align=left|
|-
|26||∫|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 56.||∫||19
|align=left|
|-
|27||∫|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca||∫||18
|align=left|
|-
|29||∫|| Csévharaszt, harangláb||∫||16
|align=left|
|-
|31||∫|| Csévharaszt, községháza||∫||14
|align=left|
|-
|32||∫|| Csévharaszt, Csillag sarok||∫||13
|align=left|
|-
|∫||11|| Monor, Haleszi út||25||∫
|align=left|
|-
|∫||13|| Monor, Hegyessy-tanyák||22||∫
|align=left|
|-
|34||17|| Csévharaszt, Nyáregyházi köz||17||11
|
|-
|36||19|| Csévharaszt, Csévi Állami Gazdaság||15||9
|
|-
|39||22|| Felsőnyáregyháza, autóbusz-fordulóvégállomás||12||7
|align=left|
|-
|40||23|| Felsőnyáregyháza, vasúti elágazás||11||6
|align=left|
|-
|∫||∫|| Szentimretelep, bejárati út||7||4
|align=left|
|-
|∫||26|| Szentimretelep, autóbusz-forduló||6||*
|align=left|
|-
|42||28|| Szentimretelep, bejárati út||∫||∫
|align=left|
|-
|46||33|| Nyáregyháza, községháza||1||1
|align=left|
|-
|47||35|| Nyáregyháza, Nyáry Pál utcavégállomás||0||0
|align=left|
|}
*Ezt a megállót csak néhány menet érinti.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Monor autóbuszvonalai